Smithland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Smithland (Indiana)
 Smithland (Iowa)
 Smithland (Kentucky)
 Smithland (Louisiana)
 Smithland (Pennsylvania)
 Smithland (Tennessee)
 Smithland (Texas)